Amerikai Egyesült Államok
West Bend (Iowa)
West Bend (Missouri)
West Bend (Wisconsin)
 Kanada
West Bend (Saskatchewan)